Santo Tomas oder Santo Tomás  ist der Name folgender Orte:

auf den Philippinen:
 Santo Tomas (Batangas), in der Provinz Batangas
 Santo Tomas (Davao del Norte), in der Provinz Davao del Norte
 Santo Tomas (Isabela), in der Provinz Isabela
 Santo Tomas (La Union), in der Provinz La Union
 Santo Tomas (Pampanga), in der Provinz Pampanga
 Santo Tomas (Pangasinan), in der Provinz Pangasinan

in anderen Ländern:
 Santo Tomás (Neuquén) in Argentinien
 Santo Tomás (El Salvador)
 Santo Tomás (Kolumbien)
 Santo Tomás (México), Mexiko
 Santo Tomás (Sonora), Mexiko
 Santo Tomás (Nicaragua)
 Santo Tomás (Guatemala)
 Santo Tomás (Peru)
 Distrikt Santo Tomás (Luya), Distrikt in Peru
 Santo Tomás (Galápagos), Ort auf der Insel Isabela in der Provinz Galápagos in Ecuador

Santo Tomas oder Santo Tomás steht für:
 Santo Thomas (Fluss), Fluss auf den Philippinen
 Universidad de Santo Tomás, Universität auf den Philippinen, siehe Päpstliche und Königliche Universität des heiligen Thomas von Aquin in Manila
 Universidad Santo Tomás, Universität in Chile
 Universidad de Santo Tomás (Costa Rica), Universität in Costa Rica
 Casa de Enseñanza de Santo Tomás, Bildungseinrichtung in Costa Rica
 Santo Tomás, anderer Name für Socorro (Insel), Insel in Mexiko

Santo Tomas ist der Familienname folgender Personen:
 Patricia Santo Tomas (* 1946), philippinische Politikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Sankt Thomas
 Saint Thomas, Insel der Amerikanischen Jungferninseln